Die 6. Bandy-Weltmeisterschaft der Damen fand vom 23. Februar bis 26. Februar 2012 im russischen Irkutsk statt. Die Spiele der Vorrunde wurden im Trud-, Strojtel- und im Rekord-Stadion ausgespielt, die Spiele der Endrunde im Trud-Stadion.

Schweden gewann bei der sechsten Weltmeisterschaft zum sechsten Mal den Titel. Im Finale gewannen die Schwedinnen mit 5:3 gegen Russland. Bronze sicherte sich Finnland durch ein 4:1 über Kanada.

Gruppenphase

Spiel um Platz 5

Endrunde

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Weblinks 
 Ergebnisse auf bandysidan.nu 

2012
Sportveranstaltung 2012
Sportveranstaltung in der Oblast Irkutsk
Sport (Irkutsk)
Bandywettbewerb der Damen
Bandy (Russland)